Хаджи Гази Евренос бей (, ) е османски пълководец, основател на прочутата османска фамилия Евреносоглу, която е сред няколкото древни османски пълководчески фамилии заедно с тези на Михалоглу, Малкочоглу, Омероглу и Тураханоглу. Евренос е един от главните османски удж-бейове при завоюването на Балканския полуостров и служи при султаните – Орхан I, Мурад I, Баязид I, Сюлейман Челеби и Мехмед I.

Биография 

Съществуват различни версии за произхода и истинското име на Евренос, смята се, че името му е Еврен или Вранеш, а наставката -ос получава от гръцкото население в Анадола и Тракия. Според Станфърд Шоу и Йозеф фон Хамер произлиза от семейство на византийски велможи, приели исляма, а според турски източници има тюрски произход. Има маргинална хипотеза, че произхожда от рода на наемник от Каталонската компания.

Според гръцка късносредновековна легенда баща му е византийския управител на Бурса Орнос, преминал на османска служба след успешната обсада на града от 1326 година. В османските източници той е известен като Пранги Иса бей, като Василис Димитриадис го свързва с евентуалното му погребение в оживеното фериботно пристанище Пранги (турски: Сирчик, Кирчик) на Марица. Според по-съвременни изследвания Пранги Иса бей е погребан в тюрбе (вакъф на Евренос) край Конче, Северна Македония, а истинското му име е Бранко Лазар, което предполага славянски произход на фамилията.

До към 1345 година Евренос бей служи на правителството на бейлика Кареси, а след като османският военачалник Орхан Гази завладява бейлика, Евренос бей преминава на османска служба. Участва в няколко кампании на Балканите, а след превземането на Адрианопол от 1362 година е назначен за удж бей по пътя Виа Егнация. Евренос командва лявото крило в Черноменската битка през 1371 година, а след това презвема последователно Ипсала, Гюмюрджина (1363), Сяр, Дойран, Прилеп, Скопие и Призрен. Превзема Костур и Бер през 1385 година, а през 1397 година и Коринт. Получава като удж Скопско. Взима участие в Косовската битка от 1389 година и Никополската битка в 1396 година.

Евренос умира в 1417 година в Енидже Вардар (днес Яница, Гърция), град основан от самия военначалник между 1383 - 1387 година, на земя предоставена му официално от султан Мурад I през октомври 1386 година. Погребан е в мавзолей, който след реставрация през XIX век е запазен и до днес. Последната цялостна реставрация е завършена в 2010 година.

Евренос учредява вакъф върху обширни земи в Гюмюрджинско и Сярско. Това е сред най-дълго просъществувалите вакъфи в империята, като наследници на Евренос бей го управляват до Балканската война (1912 – 1913).

Баща е на 7 сина Хаджи Барак бей, Хаджи Иса бей, Сюлейман бей, Бегче бей, Хизиршах бей, Али бей и Якуб бей и на поне две дъщери Огулбула кадън и Селчук кадън. Три от децата му са от християнката Керана, а други три от Мария.

Сгради, строени по поръчка на Евренос бей 
Много от строените по поръчка на Евренос бей сгради са оцеляли цялостно или частично до днес в Македония и Тракия. Сред тях са:

 Гази Евренос хан (Траянопол)
 Гази Евренос имарет (Гюмюрджина)
 Пранги Иса бей тюрбе
 Искендер бей джамия
 Евренос бей хамам

Виж също 
 Евренозово

Родословие

Бележки 

Евреносоглу
Родени в Балъкесир